Аделаида-Бланш Анжујска била је супруга Стефана, грофа од Жеводана, затим тулуског грофа Ремона, па Луја V и на крају Вилијама I од Провансе. Била је кћерка Фулка II Анжујског.

Породично стабло

Референце 

Рођени 940.
Умрли 1026.
Француске краљице